Jan Chábera (* 25. Januar 1984 in Jindřichův Hradec, Tschechoslowakei) ist ein tschechischer Eishockeytorwart, der zuletzt bei Étoile Noire de Strasbourg in der Ligue Magnus unter Vertrag stand.

Karriere 
Chábera erlernte das Eishockeyspielen bei seinem Heimatclub HC České Budějovice, für den er in den diversen Jugendmannschaften auflief. In der Saison 2001/02 wagte er den Sprung nach Übersee und schloss sich den Cedar Rapids Roughriders in der United States Hockey League an, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte und nach Saisonende wieder nach Tschechien zurückkehrte. In der Saison 2003/04 lief er erstmals für die Kampfmannschaft in der Extraliga auf und brachte es in dieser Spielzeit auf insgesamt vierzehn Einsätze. Trotz guter Leistungen stieg der Club jedoch ab. Chábera teilte sich in der folgenden Saison die Einsätze mit Roman Turek, absolvierte aber wesentlich mehr Spiele und schaffte mit der Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg, an dem er mit zehn erzielten Shutouts allein im Grunddurchgang wesentlich beteiligt war.

In den folgenden Jahren absolvierte er neben Einsätzen in der Extraliga viele Spiele als Leihspieler in den unteren Ligen. Mit dem BK Mladá Boleslav wurde er 2008 Meister der 1. Liga. Die Saison 2009/10 begann er beim HC Sparta Prag, wechselte im Januar 2010 aber zum KLH Chomutov, mit dem er erneut Meister der 1. Liga werden konnte.

Im November 2010 erhielt Chábera einen Probevertrag beim slowenischen EBEL-Club HDD Olimpija Ljubljana, der im Dezember bis zum Saisonende verlängert wurde. Anfang September 2011 wurde Chábera von den Rytíři Kladno verpflichtet.

Karrierestatistik

Hauptrunde

Playoffs

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeytorwart (HC Sparta Prag)
Eishockeytorwart (HC Havířov)
Eishockeytorwart (HC České Budějovice)
Eishockeytorwart (KLH Vajgar Jindřichův Hradec)
Eishockeytorwart (BK Mladá Boleslav)
Eishockeytorwart (HC Plzeň 1929)
Eishockeytorwart (Piráti Chomutov)
Eishockeytorwart (HDD Olimpija Ljubljana)
Eishockeytorwart (HC Kladno)
Eishockeytorwart (Étoile Noire de Strasbourg)
Tschechoslowake
Tscheche
Geboren 1984
Mann